Жетыколь:

 Жетыколь — бессточное солёное озеро, расположенное в Светлинском районе Оренбургской области Российской Федерации.
 Жетыколь — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.